Ali Amini (1905-1992), diplomate et homme politique iranien ;
 Bahman Amini (1956-2018), éditeur iranien exilé en France ;
 Hossein Amini (1966-), cinéaste iranien ;
 Ibrahim Amini (1925-2020), homme politique iranien ;
 Mahsa Amini, jeune femme dont la mort en 2022 à entraîné des manifestations contre le régime et le port du voile obligatoire en Iran ;
 Mustafa Amini (1993-), joueur de football australien ;
 Yadollah Maftun Amini (1926-2022), poète iranien.